Grugger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Grugger (* 1975), österreichischer Skispringer
 Hans Grugger (* 1981), österreichischer Skirennläufer